Denkmal steht für:

 Denkmal, Werk der Erinnerungskultur
 Denkmal (Gedenken), zum Gedenken an eine Person oder ein Ereignis errichtete Darstellung
 Denkmal (Zeugnis), Zeugnis vergangener Kulturgeschichte
 denkmal (Messe), Messe in Leipzig
 Denkmal (Lied), Lied der Band Wir sind Helden

Siehe auch:

 Wikipedia-Denkmal, Denkmal für Wikipedia in Słubice, Polen
 Arbeiterdenkmal, Denkmal mit Menschen mit Arbeitsgerät
 Kulturdenkmal, Zeugnis einer Kultur